Drac – fiume della Francia
 Drac – una lingua artificiale